

Sigle 
 Disclosure on Management Approach – utilizzato nella rendicontazione di sostenibilità.
 Distruzione mutua assicurata – Principio che non ammette vincitori in una possibile guerra nucleare.
 Doctor of Musical Arts – titolo accademico.

Chimica 
 DMA – dimetilammina, composto organico derivato dall'ammoniaca
 DMA – dimetilacetammide, ammide della dimetilammina e dell'acido acetico
 DMA – acido dimetilarsinico, composto metilato dell'arsenico

Codici 
 DMA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto della Air Force Base di Davis-Monthan, Arizona (Stati Uniti)
 dma – codice ISO 639-3 della lingua duma
 DMA – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Dominica

Informatica 
 DMA Design – sviluppatori della serie di videogiochi Lemmings e Grand Theft Auto
 Direct Memory Access – "Accesso diretto alla memoria" di sistema da parte di un dispositivo senza il supporto della CPU

Scienza dei materiali 
 DMA (Dynamic mechanical analysis) – Analisi meccanica dinamica

Altro 
 Peugeot DMA – autocarro prodotto da Peugeot